SuperM  (также известный под расширенным названием SuperM — 1st Mini Album) — одноимённый дебютный мини-альбом южнокорейской супергруппы SuperM. Он был выпущен 4 октября 2019 года компаниями SM Entertainment и Capitol Records.

CD-версия мини-альбома имеет восемь различных версий: одну индивидуальную версию для каждого участка и одну общую версию. Альбом дебютировал на вершине чарта альбомов Billboard 200, сделав SuperM первым корейским исполнителем, возглавившим чарты с дебютным релизом, а также четвёртым релизом на корейском языке, дебютировавшем на первом месте.

Коммерческий успех 
SuperM дебютировали на первом месте в американском Billboard 200 с 168 000 эквивалентными единицами, из которых 164 000 были чистыми продажами. На второй неделе он опустился на одиннадцатую строчку с 31 000 единиц. На третьей неделе альбом занял 29-е место с 16 000 экземпляров.  На четвертой неделе он занял 59-е место с 10 300 единицами. Альбом также опустился на 77-е место на своей пятой неделе в таблице с 8 800 единицами. На следующей неделе он поднялся до 65 с 10 000 единиц. На седьмой неделе он опустился на номер 168  и оставался там еще неделю.

В Южной Корее альбом дебютировал на третьем месте в чарте еженедельных альбомов Gaon  и продал 153 590 копий всего за один день.

Трек-лист 
Адаптировано под Apple Music.

Чарты

Альбом

Сингл 
"Jopping" weekly charts

Сингл-чарт 
 «Jopping» Еженедельный чарт

Победы

Примечания 

Мини-альбомы 2019 года
Дебютные мини-альбомы
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы SM Entertainment
Мини-альбомы Capitol Records
Мини-альбомы Caroline Records
Мини-альбомы IRIVER
Дебютные мини-альбомы 2019 года
Альбомы SuperM